Die Saison 2002/03 war die 8. Spielzeit der höchsten Spielklasse Mecklenburg-Vorpommerns als Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern und die neunte als fünfthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Meister wurde der Sievershäger SV, der somit zur Saison 2003/04 in die Oberliga Nordost aufstieg.

Statistik

Tabelle

Einzelnachweise 

 

200203
Verbandsliga MecklenburgVorpommern 2002 03